Таром — неоднозначное понятие. Возможные значения:
 Таром — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан.
  — мошав в Иерусалимском округе Израиля.
 Таром Софла — район (бахш) в округе Казвин, провинция Казвин, Иран.

См. также 
 TAROM